Flugornas herre kan syfta på

 Flugornas herre – en roman från 1954 av William Golding, originaltitel Lord of the Flies
 Flugornas herre (1963) – brittisk film från 1963 i regi av Peter Brook, originaltitel Lord of the Flies
 Flugornas herre (1990) – amerikansk film från 1990 i regi av Harry Hook, originaltitel Lord of the Flies

Se även
 Lord of the Flies (sång) – musiksingel från 1995 av Iron Maiden
 Beelzebub – hebreisk mytologisk gestalt